Albrechts (Thüringen)
 Albrechts (Günzach) - Beieren
 Albrechts (Waldenstein) - Oostenrijk